Matthieu Frécon (né le  en Avignon, France) est un joueur de hockey sur glace professionnel français.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| rowspan=2| 2008-2009 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| Grenoble U22 || France U22 || 13 || 5 || 4 || 9 || 22 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2009-2010 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 26 || 2 || 3 || 5 || 14 || 13 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan=2| 2010-2011 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 21 || 3 || 1 || 4 || 10 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| Angers U22 || France U22 || 10 || 5 || 12 || 17 || 58 || 3 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
| 2011-2012 || Vipers de Montpellier || Division 1 || 25 || 4 || 4 || 8 || 69 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2012-2013 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26 || 1 || 2 || 3 || 2 || 8 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2013-2014 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 22 || 1 || 0 || 1 || 2 || 15 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2014-2015 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 19 || 1 || 2 || 3 || 16 || 17 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
| 2015-2016 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 25 || 1 || 8 || 9 || 62 || 16 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 35 || 1 || 3 || 4 || 22 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2017-2018 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 31||6||2||8||26|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| Aigles de La Roche-sur-Yon || Division 1 || 21 || 3 || 9 || 12 || 8 || 6 || 3 || 1 || 4 || 4
|-
| 2019-2020|| Dogs de Cholet || Division 1 || 26 || 7 || 9 || 16 || 48 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2020-2021 || Dogs de Cholet  || Division 1 || 12 || 0 || 3 || 3 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Dogs de Cholet  || Division 1 || 24 || 7 || 9 || 16 || 24 || 12 || 3 || 2 || 5 || 12

Au niveau international 

|-
|2007|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||1||0||1||12||-8|| align="left"|

Références 

Naissance en février 1989
Naissance à Avignon
Attaquant de hockey sur glace
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Montpellier Vipers
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Hockey Club Choletais